narcyzm (Osobowość narcystyczna inaczej narcystyczne zaburzenie osobowości)
 narcyzm (psychologia) stanowi cechę osobowości
 narcyzm (seksuologia)